Immen steht für:

 Immen (Sigmarszell), Gemeindeteil der Gemeinde Sigmarszell im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee)
 Immen (Wiehl), Ortschaft der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Legimmen, Teilordnung der Unterordnung der Taillenwespen in der Ordnung Hautflügler (Hymenoptera)
 Stechimmen, Teilordnung der Unterordnung der Taillenwespen in der Ordnung Hautflügler (Hymenoptera)